Newcastle Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newcastle Township (Indiana), Township im Fulton County, Indiana
 Newcastle Township (Nebraska), Township im Dixon County, Nebraska
 Newcastle Township (Ohio), Township Coshocton County, Ohio